Schwanzara ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schwanzara (1897–1984), deutscher Opernsänger (Bass), siehe Hans Schanzara
 Josef Rudolf Schwanzara (1878–1962), österreichischer Schriftsteller, Dramatiker und Drehbuchautor, siehe Leo Lenz
 Konstanze Schwanzara (1925–2008), deutsche Schauspielerin, siehe Tana Schanzara

Siehe auch:

 Schanzara